Nun kan syfta på:

 Nun (mytologi), kaoset i egyptisk mytologi
 Nûn, en fisk i islamisk mytologi
 Nun (djur), ett släkte grönlingsfiskar
 Nun (bokstav), den fjortonde bokstaven i hebreiska alfabetet
 Nun, en bergstopp i Nunkun-massivet, Indien